Just Out of College – opera teatrale di George Ade
 Just Out of College – film del 1915 diretto da George Irving
 Just Out of College – film del 1920 diretto da Alfred E. Green